Le Parti lituanien du centre (, abrégé en LCP), est un parti politique lituanien centriste, fondé en 2003.

Notes et références 

Parti politique fondé en 2003
Parti politique centriste en Europe
Parti politique en Lituanie